Міста Алжиру () — список найбільших населених пунктів держави Алжир. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Алжирі є 200 міст з чисельністю понад 37 000 осіб.

Список міст Алжиру

Примітки

Посилання  

Алжир